Il Torneo di Miami 1987 (conosciuto anche come Lipton International Players Championships,per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 3ª edizione del Torneo di Miami, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1987 e del Virginia Slims World Championship Series 1987. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 23 febbraio al 9 marzo 1987.

Campioni

Singolare maschile 

 Miloslav Mečíř ha battuto in finale  Ivan Lendl 7–5, 6–2, 7–5

Singolare femminile 

 Steffi Graf ha battuto in finale  Chris Evert-Lloyd 6–1, 6–2

Doppio maschile

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg hanno battuto in finale  Ken Flach /  Robert Seguso 6–2, 6–4, 6–4

Doppio femminile

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver hanno battuto in finale  Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková 6–3, 7–6 (8–6)

Collegamenti esterni